Middlefield ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den USA:
Middlefield (Connecticut)
Middlefield (Massachusetts)
Middlefield (New York)
Middlefield (Ohio)